Георгий Зайцев:
 Зайцев, Георгий Васильевич (более известен под фамилией Тал-Мрза; 1895—1921) — чувашский драматург, артист, режиссёр и переводчик.
 Зайцев, Георгий Михайлович (1895—1961) — советский военачальник, генерал-майор.